Защита Бенони — дебют, имеющий две характерные системы. Первая система, защита Модерн-Бенони, начинается ходами: 
1. d2-d4 Kg8-f6 
2. c2-c4 c7-c5 
3. d4-d5

Вторая, классическая защита Бенони:
1. d2-d4 c7-c5

Относится к полузакрытым началам.

Различают т. н. Модерн-Бенони (когда чёрные разменивают пешку е на белую с и строят свою игру преимущественно на ферзевом фланге. Современная схема, более острая и более популярная) и закрытые схемы (когда чёрные запирают центр пешками e5-d6-с5 и ловят момент, чтобы вскрыть игру на одном из флангов, либо на королевском посредством f5, либо на ферзевом — в зависимости от рокировки белых).

Модерн-Бенони является одной из самых острых защит в шахматах и ведет к чрезвычайно сложной тактической игре. Белые имеют перевес в центре, чёрные инициативу на ферзевом фланге.

Защита Бенони была одной из любимых защит Михаила Таля. Среди современных шахматистов высокого уровня эта защита в арсенале у Вугара Гашимова, а также у Веселина Топалова и Василия Иванчука.

Варианты

Модерн-Бенони 
3. d5 e6 4. Kc3 ed 5. cd d6

План пешечного наступления в центре 
6. е4 g6
 7. Cd3
 7. f4 Cg7
 8. e5 — вариант Микенаса
 8. Cb5+ — вариант Тайманова
 8. Kf3

План фигурного давления в центре 
6. Kf3 g6
 7. Kd2 — «пируэт Нимцовича»
 7. g3
 7. Сf4
 7. Cg5 или 7. e4 Сg7 8. Сg5
 7. e4 Cg7 8. Ce2 — система Глигорича
 Варианты с ранним развитием слона на f4
 Варианты с ранним развитием слона на g5

Классический Бенони

Системы без хода с2-с4 
1.d4 c5 2. d5
 2. …e5 3. e4 d6
 4. Кс3 — самый частый ответ белых в этом варианте.
 2. …e6 3. e4
 2. …d6 3. e4 Kf6 4. Kc3 g6

Системы с ходом с2-с4 
1. d4 Kf6 2. c4 c5 3. d5
 3. …e5 4.Kc3 d6 5. e4
 3. …d6 4. Kc3 g6

Примечания

Литература 
 Капенгут А. З. Индийская защита. — Минск : Полымя, 1984. — 301 с : ил.

Ссылки 
 На сайте chessproject.narod.ru

Полузакрытые дебюты